Андрейко Роман Богданович — український бізнесмен і політик
 Андрейко Роман Іванович — радянський, український та російський футболіст